Haedo ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Víctor Haedo (1901–1970), uruguayischer Staatspräsident 1961–1962
 Francisco Haedo, uruguayischer Politiker
 Francisco Haedo Suarez, uruguayischer Politiker
 Jorge Manuel Haedo, uruguayischer Politiker
 Juan José Haedo (* 1981), argentinischer Radrennfahrer
 Lucas Sebastián Haedo (* 1983), argentinischer Radrennfahrer
 Mariano M. Haedo, uruguayischer Politiker
 Nelson Haedo Valdez (* 1983), paraguayischer Fußballspieler

Haedo bezeichnet zudem:
 Haedo (Buenos Aires), Stadt in Argentinien
 Haedo (Burgos), Ort in Spanien
 Río Haedo, ein Fluss in Uruguay